Арагуа – штат Венесуели
 Арагві () – річка в Грузії
 Арагва (село) () – село в Ахалкалакському муніципалітеті Грузії